Кубок мира по прыжкам с трамплина 2008/09 — 30-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартует 28 ноября 2008 года в финском Куусамо, а завершится 22 марта 2009 года в словенской Планице. Защищать звание победителя Кубка мира будет австрийский спортсмен Томас Моргенштерн.

Впервые в 30-м сезоне будут проведены соревнования по новой системе. Соревнования начинаются с квалификационного раунда, в котором спортсмены борются за попадание в главные соревнования. Лучшая десятка общего зачёта Кубка мира не участвует в квалификационном раунде в качестве борьбы за попадание. На больших трамплинах на главных соревнованиях участвуют 50 спортсменов, которые состоят из лучшей ТОП-10 и 40 квалифицированных. На соревнованиях по полётам на лыжах с трамплина участвуют 40 спортсменов, которые состоят из лучшей ТОП-10 и 30 квалифицированных.

Календарь сезона

Мужчины

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Статистика командных выступлений

Общий зачёт

Личное первенство

Полёты

Кубок Наций

Ссылки 
 Календарь соревнований на сайте FIS
 Итоговый зачёт на сайте FIS

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2008/2009